Michail Markin – calciatore russo
 Michail Markin – ex giocatore di calcio a 5 russo